Lennart Svedberg, švedski hokejist, * 29. februar 1944, Timrå, Švedska, † 29. julij 1972, Timrå, Švedska.

Svedberg je igral za klube Östrands IF, Grums IK, Brynäs IF, Mora IK in Timrå IK v švedski ligi, skupno 278 prvenstvenih tekem, v sezoni 1963/64 je tudi osvojil naslov švedskega državnega prvaka. Julija 1972 se je smrtno ponesrečil v prometni nesreči. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah in šestih Svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je bil dobitnik dveh srebrnih in ene bronaste medalje.

Leta 2012 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Östrands IF
| Švedska liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Östrands IF
| Švedska liga
| 60/61
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Östrands IF
| Švedska liga
| 61/62
|
|
| 10
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Grums IK
| Švedska liga
| 62/63
|
| 21
| 6
| 5
| 11
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 63/64
|
|
| 6
| 10
| 16
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 64/65
|
| 28
| 8
| 6
| 14
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 7
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mora IK
| Švedska 2. liga
| 65/66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mora IK
| Švedska liga
| 66/67
|
|
| 5
| 8
| 13
|
| 10
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| Mora IK
| Švedska liga
| 67/68
|
| 28
| 12
| 16
| 28
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mora IK
| Švedska liga
| 68/69
|
| 21
| 5
| 7
| 12
|
| 0
|
| 4
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 10
| 1
| 0
| 1
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 69/70
|
| 20
| 12
| 7
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 10
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 70/71
|
| 28
| 8
| 16
| 24
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 71/72
|
| 28
| 13
| 11
| 24
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 211
| bgcolor="#7FFF00" | 92
| bgcolor="#7FFF00" | 93
| bgcolor="#7FFF00" | 185
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 107
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Grums IK
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti Mora IK
Hokejisti Timrå IK
Umrli v prometnih nesrečah
Hokejisti z upokojenimi številkami
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih